Vajda (ungarisch für Woiwode) ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Vajda (* 1976), rumänischer Schachspieler
 Anna Vajda (* 1984), ungarische Basketballspielerin
 Árpád Vajda (1896–1967), ungarischer Schachspieler
 Attila Vajda (* 1983), ungarischer Kanute
 Boris Vajda (1933–2015), jugoslawischer Opernsänger
 Dora Vajda, deutsche Filmeditorin
 Ernest Vajda (1886–1954), ungarischer Drehbuchautor
 Edward J. Vajda, amerikanischer Linguist
 Georges Vajda (1908–1981), französischer Arabist und Hebraist, Islamwissenschaftler und Historiker des mittelalterlichen jüdischen Denkens 
 Ivan Vajda (* 1978), kroatischer Tennisspieler
 János Vajda (1827–1897), ungarischer Schriftsteller und Journalist
 Ladislao Vajda (eigentlich László Vajda Weisz; 1906–1965), ungarischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Ladislaus Vajda (eigentlich László Vajda; 1877–1933), ungarischer Drehbuchautor
 Lajos Vajda (1908–1941), ungarischer Surrealist

 Levente Vajda (* 1981), rumänischer Schachspieler
 Luca Vajda (* 1996), ungarische Handball- und Beachhandballspielerin
 Marián Vajda (* 1965), slowakischer Tennisspieler
 Marijan David Vajda (* 1950), in Jugoslawien geborener Film- und Fernsehregisseur
 Mihály Vajda (* 1935), ungarischer Philosoph und Germanist
 Ödön Vajda (1834–1911), ungarischer Zisterzienser, Gymnasiallehrer und Abt des Klosters Zirc
 Péter Vajda (1808–1846), ungarischer Schriftsteller, Journalist und Übersetzer
 Steven Vajda (1901–1995), britischer Mathematiker
 Szidónia Lázárné-Vajda (* 1979), ungarische Schachspielerin
 Zsigmond Vajda (1860–1931), ungarischer Maler

Siehe auch:
 Wajda
 Waida
 Weida (Begriffsklärung)